Age Of The Fifth Sun  () — пятый студийный альбом ирландской пост-рок группы God is an Astronaut, вышедший в 2010 году.

Название альбома связано с порядковым номером альбома — 5, вместе с тем эпохой пятого солнца является период  календаря майя, отведенный нашей цивилизации до 20 декабря 2012 года (корреляция 584283).

Релиз сингла «In The Distance Fading» состоялся 12 февраля 2010 года. С 16 апреля года был доступен предзаказ альбома, сам альбом вышел 17 мая 2010 года. Обложка нарисована Дэйвом Кингом.

Список композиций 
Записано на студии Quill Lane Studio в период - март 2009 - апрель 2010

Микширование и продюсирование - Торстен Кинселла, Захари Даттон-Ханни и Пэт О'Доннелл 

Все композиции сочинены - Торстен Кинселла, Нильс Кинселла, Ллойд Ханни, Захари Даттон-Ханни, Пэт О'Доннелл, Томас Кинселла 

Оформление альбома - Дейв Кинг 

Участники записи - 

Торстен Кинселла - гитары, клавишные, вокал, программирование

Нильс Кинселла - бас-гитара, клавишные 

Ллойд Ханни - барабаны 

Пэт J'Доннел - гитары, клавишные 

Захари Даттон-Ханни - барабаны, программирование, клавишные 

Крис Ханни - гитары

Примечания 

Альбомы 2010 года
Альбомы God Is an Astronaut
Альбомы построка
Альбомы Revive Records